Малярчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Малярчук Володимир Михайлович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малярчук Михайло Васильович — начальник Військ зв'язку Збройних сил України (2006—2010).
 Малярчук Наталія Віталіївна (*1963) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Малярчук Олег Михайлович (* 1966) — доктор історичних наук, професор.
 Малярчук Олександр Ярославович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малярчук Тетяна Володимирівна (*1983) — українська журналістка, письменниця.

Українські прізвища
Прізвища на -ук